Лор Пруво (фр. Laure Prouvost, род. в 1978) — французская художница, преимущественно создающая свои работы в формате видео и инсталляций, обладательница премии Тёрнера и Max Mara Art Prize for Women.

Биография 
В своих работах также поднимает тему глобального потепления
Пруво родилась во Франции, в Лилле. Она училась в школе, где вместе с обычными предметами преподавали историю искусств. Будущая художница рано научилась не только рисовать: в детстве ей запрещали смотреть телевизор, но у Пруво была камера, и она как умела снимала любительские фильмы. В 18 лет француженка переехала в Лондон, где училась сначала в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина, а затем в престижном арт-колледже Goldsmiths. С самого начала карьеры она использовала все свои навыки: делала и видео, и рисунки, и инсталляции. Живёт и работает в Лондоне.

Творчество 
Пруво смешивает реальность и фантазию, она занимается монтажом видео из коротких сценок. В работах художница стремится передать скорее настроение, чем показать действие. Например, работа «Swallow» передает впечатления Пруво от посещения Италии: видеоряд состоит из кадров, где люди едят фрукты, купаются в водопадах и любуются окружающим пейзажем. Кроме того, Пруво часто делает инсталляции в дополнение к видео: например, для «Swallow» она сделала комнату, стены которой покрыты изображениями растений и отдыхающих людей, а также в видео содержится ряд отсылок к множеству других произведений искусства прошлого.

Она является участницей групповых выставок в галерее Тейт, Институте современного искусства (ICA), галереях Серпантайн и BFI. В 2011 году она стала обладательницей премии Max Mara для женщин-художниц. В 2012 году Лор Пруво была участницей 3-й Московской биеннале молодого искусства.

В 2013 году Пруво получила премию Тёрнера за видеоинсталляцию «Wantee», названная в честь возлюбленной художника Курта Швиттерса, который, как утверждает художница, был другом её дедушки, концептуального художника.

Американская писательница и арт-критик Бонни Грир так описывает впечатления от «Wantee»: «Это напоминает лучшие моменты школьной жизни, когда ты сидишь в классе, завороженный рассказом учительницы, и тебе кажется, что то, о чем она говорит, происходит у тебя на глазах». Куратор Лионской биеннале исландец Гуннар Кваран тоже отмечал умение художницы делать любую историю интересной. Инсталляция была изначально создана для выставки «Швиттерс в Британии», которая проходила в 2013 году в галерее Тейт.

В 2019 году Лор Пруво представляла Францию на Венецианской биеннале, создав иммерсивную инсталляцию «Глубокое синее море окружает тебя».

Источники

Ссылки 

Премия Тёрнера
Художницы Франции XXI века
Художницы Франции XX века
Современные художники Франции
Выпускники Голдсмитов